Notre-Dame de la Couture steht für:

 Notre-Dame de la Couture (Bernay)
 Notre-Dame de la Couture (Le Mans)